Толбачик (вулканічний масив) — вулканічний масив на сході Камчатки.
  Толбачик — річка на півострові Камчатка в Росії.